Touch může být:

 Touch (film) – americký film (1997)
 Touch (album, Amerie) – album zpěvačky Amerie (2005)
 Touch (album, Eurythmics) – album skupiny Eurythmics (1983)
 touch (Unix) – unixový program